«Ша́рлотт» () — американский профессиональный футбольный клуб из города Шарлотт штата Северная Каролина. Выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады, с 2022 года.

История 
В 2014 году владельцы новообразованного клуба «Шарлотт Индепенденс» из лиги USL Pro заявили о намерении в перспективе получить франшизу MLS. Их план предполагал реконструкцию . В октябре 2016 года клуб нанял спортивную инвестиционную фирму для привлечения потенциальных инвесторов в заявку на франшизу MLS.

В конце 2016 года другая заявка от Шарлотта была сформирована Брутоном и Маркусом Смитами из компании Speedway Motorsports, владельца гоночного трека Charlotte Motor Speedway. В заявке предлагалось построить новый стадион на 20—30 тыс. мест на месте Мемориального стадиона, что обошлось бы в $175 млн, из которых $87,5 млн профинансировали бы власти города и округа и $75 млн составил бы кредит для группы владельцев. Совет уполномоченных округа Мекленберг проголосовал по предложенному плану за, в то время как городской совет Шарлотта принял решение не голосовать по этому вопросу до крайнего срока подачи заявок — 31 января 2017 года. Маркус Смит подал заявку без поддержки городского совета, полагаясь только на план финансирования властей округа. Несколько чиновников лиги совершили поездку в Шарлотт в июле 2017 года, но и городской совет, и окружные уполномоченные отменили свои встречи с ними. Шарлотт также столкнулся с конкуренцией со стороны Роли, который также был частью списка претендентов на франшизу MLS из двенадцати городов и получил поддержку от правительства штата. В августе 2017 года уполномоченные округа Мекленберг пересмотрели своё прежнее решение, проголосовав против участия в финансировании строительства стадиона. В ноябре 2017 года MLS сократила свой список кандидатов до четырёх городов, исключив Шарлотт.

Управляющий хедж-фонда и миллиардер Дэвид Теппер стал владельцем команды Национальной футбольной лиги «Каролина Пантерз» в июле 2018 года и заявил о своём намерении привлечь MLS в Шарлотт. Новый президент «Пантерз» Том Глик, ранее бывший главным операционным директором «Манчестер Сити», а также участвовавший в заявке на расширение MLS для «Нью-Йорк Сити», был назначен ответственным за организацию заявки на расширение MLS для Теппера, у которого было несколько встреч с официальными лицами лиги до открытия следующего окна заявок в апреле 2019 года. Теппер представил официальную заявку на расширение Шарлотта в лигу в июле 2019 года, незадолго до встреч с официальными лицами лиги и дополнительных туров по «Банк оф Америка Стэдиум». В сентябре он объявил о планах по модернизации существующего «Банк оф Америка Стэдиум» для клуба MLS, что включало бы в себя до $215 млн вложений от городских властей. Теппер также обсудил возможность строительства нового стадиона для «Пантерз» и футбольного клуба, который имел бы раздвижную крышу. В ноябре комиссионер MLS Дон Гарбер назвал Шарлотт наиболее вероятным претендентом на место 30-й франшизы лиги, высоко оценив усилия Теппера и проект заявки. В конце ноября городской совет Шарлотта утвердил финансирование стадиона и франшизы в размере $110 млн, используя доходы от налога на гостиничные услуги. Совет управляющих MLS собрался в начале декабря, чтобы обсудить предложение Шарлотта и санкционировать окончательные переговоры с Теппером. 17 декабря 2019 года MLS официально объявила о присуждении городу Шарлотт 30-й франшизы лиги, которая начнёт выступление в 2021 году. Стоимость франшизы, которую оплатил Теппер, по сообщениям, составила около $325 млн, то есть плата выросла на 62,5 % по сравнению с тем, что было оплачено в результате успешных заявок Сент-Луиса и Сакраменто ранее в этом же году. Клуб продал 7 тыс. сезонных абонементов в первые 24 часа после объявления о расширении лиги.

8 июля 2020 года будущий клуб подписал первого игрока, им стал испанский полузащитник Серхио Руис.

17 июля 2020 года MLS объявила о сдвиге на год вперёд сроков вступления в лигу трёх новых клубов в связи с пандемией COVID-19, в том числе начало выступления клуба из Шарлотта было перенесено на 2022 год.

22 июля 2020 года были представлены название клуба — «Шарлотт» (), эмблема и цвета. Название было выбрано из пяти финальных вариантов, остальными были: «Каролина Глайдерс» (), «Шарлотт Атлетик» (), «Шарлотт Краун» () и «Шарлотт Таун» ().

7 июля 2021 года первым главным тренером в истории «Шарлотта» был назначен испанский специалист Мигель Анхель Рамирес. 26 января 2022 года клуб подписал первого назначенного игрока, польского нападающего Кароля Свидерского.

«Шарлотт» сыграл свой дебютный матч в MLS 26 февраля 2022 года против «Ди Си Юнайтед» в гостях, потерпев разгромное поражение со счётом 0:3. В первом домашнем матче клуба на «Банк оф Америка Стэдиум», сыгранном 5 марта против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:1), был установлен рекорд посещаемости матча MLS —  зрителей. 13 марта в матче против «Атланты Юнайтед», проигранном со счётом 1:2, Адам Армор забил первый гол в истории клуба. Свою первую победу «Шарлотт» одержал 19 марта, обыграв «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 3:1.

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Текущий состав 
По состоянию на 7 апреля 2022 года. Источник: Официальный сайт клуба

Примечания 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Шарлотта (Северная Каролина)